28. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 26 sierpnia – 1 września 2013 w Rio de Janeiro (Brazylia). Kobiety rywalizowały w mistrzostwach po raz 19.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Zuzanna Pawlikowska (AZS AWFiS Gdańsk) – 1. runda (52 kg)
 Halima Mohamed-Seghir (SGKS Wybrzeże Gdańsk) – 1. runda (63 kg)

mężczyźni 
 Łukasz Kiełbasiński (Ryś Warszawa) – 3. runda (60 kg)
 Paweł Zagrodnik (Czarni Bytom) – 3. runda (66 kg)
 Maciej Sarnacki (Gwardia Olsztyn) – 1. runda (+100 kg)

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Oficjalna strona 
  
 Skład reprezentacji Polski

Przypisy 

Mistrzostwa świata w judo
2013 w sporcie
2013 w Brazylii
Sport w Rio de Janeiro
Judo w Brazylii